3-й дивизион может означать:

Воинские формирования 
 3-й дивизион 10-й Сибирской артиллерийской бригады
 3-й конно-артиллерийский дивизион
 3-й мортирно-артиллерийский дивизион
 3-й Кавказский казачий дивизион
 3-й Кавказский мортирно-артиллерийский дивизион
 3-й гвардейский горно-вьючный минометный дивизион
 3-й дивизион 109-го артиллерийского полка (III./Art.Rgt. 109), вооружённый 21 см мортирами (21 cm Mörser 18)
 3-й авиационный дивизион
 3-й отдельный воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения

Спортивные соревнования 
 Третий дивизион России по футболу (официальное название — Первенство России по футболу среди любительских команд III дивизиона) — ежегодное соревнование для непрофессиональных футбольных клубов, проходящее в России.
 Третий дивизион Нидерландов по футболу — четвёртый по значимости футбольный дивизион Нидерландов.
 Третий дивизион Футбольной лиги — третий уровень чемпионата Англии по футболу в 1920—1921 и 1958—1992 годах.
 Третий дивизион шотландской Футбольной лиги — четвёртый уровень чемпионата Шотландии по футболу в 1994—2013 годах, после объединения Шотландской премьер-лиги и Шотландской футбольной лиги заменён Шотландской лигой 2.
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой — четвёртый эшелон чемпионатов мира по хоккею с шайбой.

Известны как Терсера:
 Третий дивизион Королевской испанской футбольной федерации (, в 2021—2022 годах — Tercera División RFEF) — пятый по значимости футбольный дивизион Испании, до 2021 года (Tercera División) являлся четвёртым (в 1977—2021 годах) и третьим (1929—1977) дивизионом.
 Чемпионат Мексики по футболу (Третий дивизион) (, Терсе́ра Дивисьо́н) — четвёртый уровень в системе профессиональных футбольных лиг Мексики.
  — третий уровень в системе профессиональных футбольных лиг Парагвая.

Терсейра:
 Лига 3 () — третий дивизион в системы футбольных лиг Португалии с сезона 2021/22; Terceira Divisão — третий (1947/48—1989/90) и четвёртый (1990/91—2012/13) дивизион в системе лиг Португалии.

См. также